Вильдберг (нем. Wildberg) — название нескольких населённых пунктов.

 Вильдберг (Передняя Померания) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Вильдберг (Шварцвальд) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вильдберг (Цюрих) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
  — город в Дании.